

Patronymie

 Nicolas Letourneux (1640-1686), janséniste français ;
 François Sébastien Letourneux (1752-1814), avocat et homme politique français ;
 Jean-Baptiste Letourneux (1795-1869), personnalité politique française ;
 Aristide Letourneux (1820-1890), botaniste et entomologiste français.